Springgurke bezeichnet:

 die Explodiergurke
 die Spritzgurke